Planas ist der Familienname folgender Personen:

 Carles Planas (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Evelio Planas (* 1930), kubanischer Leichtathlet
 Francesc Labarta i Planas (1883–1963), katalanischer Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Joan Carrera Planas (1930–2008), Weihbischof in Barcelona
 Joan Manén y Planas (1883–1971), spanischer Geiger und Komponist
 Josep Planas (1901–1977), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Raúl Planas (1925–2001), kubanischer Musiker

Siehe auch:
 Juan Batlle Planas (1911–1966), Vertreter des Surrealismus in der bildenden Kunst Argentiniens